Проспе́кт Ла-Ра́бида, или Авени́да де Ла-Ра́бида () находится в историческом центре столицы Аргентины — городе Буэнос-Айрес.

Местоположение 
Проспект проходит позади президентского дворца Каса-Росада, граничит с парком Колумба в районе Монсеррат и выходит на границу района Сан-Николас.

Несмотря на небольшую протяжённость, это одна из самых оживленных артерий города Буэнос-Айрес. Является промежуточной улицей между проспектами Авенида Пасео Колон и Авенида Леандро Н. Алем.

Особенности 
Этот проспект огибает исторический центр Буэнос-Айреса в виде полуокружности и имеет двустороннее движение. В 2007 году был расширен в ходе реставрации Каса-Росада.

Примечания 

Ла-Рабида
Монсеррат (Буэнос-Айрес)
Проспекты Аргентины